Alcide De Gasperi (1881-1954) – politico italiano
 Alessandro Degasperi (1980) – triatleta italiano
 Augusto De Gasperi (1893-1966) – dirigente d'azienda italiano
 Ernst Degasperi (1927-2011) – artista austriaco
 Joachim Degasperi (1982) – calciatore italiano
 Marco De Gasperi (1977) – fondista di corsa in montagna italiano
 Maria Romana De Gasperi, coniugata Catti (1923) – saggista, politica e partigiana italiana, figlia di Alcide

Pagine correlate 
Gasperi
Degasperi